Venable ist der Familienname folgender Personen:

 Ally Venable (* 1999), US-amerikanische Blues-Rock-Gitarristin, Sängerin und Songwriterin
 Charles S. Venable (1827–1900), US-amerikanischer Mathematiker und Astronom
 Edward Carrington Venable (1853–1908), US-amerikanischer Politiker
 Evelyn Venable (1913–1993), US-amerikanische Schauspielerin
 Francis Preston Venable (1856–1934), US-amerikanischer Chemiker

 Max Venable (* 1957), US-amerikanischer Baseballspieler
 Noe Venable (* 1976), US-amerikanische Musikerin
 Will Venable (* 1982), US-amerikanischer Baseballspieler
 William W. Venable (1880–1948), US-amerikanischer Politiker

Venable ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Venable (North Carolina)
 Venable (Texas)
 Venable Spring (Tennessee)

Siehe auch:
 Venable-Schelfeis